Taskiria är ett släkte av nattsländor. Taskiria ingår i familjen Kokiriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Taskiria